Ez a lista Az igazság oldalán című amerikai televíziós sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2019)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái